

Imię żeńskie 
 Fanny – imię żeńskie
 Fanny Ardant – francuska aktorka
 Fanny Babou – francuska pływaczka
 Fanny Blankers-Koen – holenderska lekkoatletka
 Fanny Brice – amerykańska aktorka
 Fanny Chmelar – niemiecka narciarka
 Fanny Cochrane Smith – tasmańska aborygenka
 Fanny Churberg – fińska malarka
 Fanny Durack – australijska pływaczka
 Fanny Fischer – niemiecka kajakarka
 Fanny Gautier – hiszpańska aktorka
 Fanny Geefs – belgijska malarka
 Fanny Gordon – polska kompozytorka
 Fanny Howe – amerykańska pisarka
 Fanny Kapłan – rosyjska zamachowczyni na Lenina
 Fanny Lecluyse – belgijska pływaczka
 Fanny Mendelssohn – kompozytorka i pianistka
 Fanny Moser – szwajcarska zoolożka
 Fanny zu Reventlow – niemiecka pisarka
 Fanny Rinne – niemiecka hokeistka na trawie
 Fanny Rosenfeld – kanadyjska lekkoatletka
 Fanny Smets – belgijska lekkoatletka
 Fanny Smith – szwajcarska narciarka
 Fanny Waterman – belgijska pianistka
 Fanny Welle-Strand Horn – norweska biathlonistka

Statki i okręty 
 „Fanny” – XIX-wieczny kaper
 CSS „Fanny” – konfederacka kanonierka, pierwszy okręt balonowy
 „Fanny” – holownik amerykański z okresu wojny secesyjnej

Inne 
 Fanny – żeński zespół rockowy, działający w pierwszej połowie lat 70.
 Fanny – film melodramatyczny z 1961 roku
 Fanny i Aleksander – film dramatyczny z 1982 roku
 Pamiętniki Fanny Hill – XVIII-wieczna powieść erotyczna
 Huta Fanny – XIX-wieczna huta cynku w Katowicach
 Fanny La Fan – postać fikcyjna z sitcomu 'Allo 'Allo!
 (821) Fanny – planetoida pasa głównego
 Fanny Blankers-Koen Games – holenderski mityng lekkoatletyczny